Grand Prix San Marino 2004 – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
2004
2004 we Włoszech